Свобода Молерова е българска актриса. Родена е на 25 януари 1928 година в Пловдив.

Работила е в Народен театър за младежта.

Участва в монежество български филми от средата на XX век и началото на XXI век.

Изнася рецитал „Снеговете на Килиманджаро“ по разкази на Ърнест Хемингуей (1968). Участва в рецитала „Осъдени души“ по романа на Димиър Димов (1972).

Омъжена е за актьора Владислав Молеров от големия бански род Молерови.

Умира в София през 2007 г. на 78 години.

Театрални роли 
 „Деветата вълна“ (Никола Вапцаров) – Лилия
 „Криворазбраната цивилизация“ (Добри Войников) – Анка
 „Буржоата благородник“ (Молиер) – маркиза Доримена

Филмография

Родословие

Външни препратки 
  
  Свобода Молерова в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Свобода
Родени в Пловдив
Починали в София